Персей був кодовою назвою гіпотетичного радянського атомного шпигуна, який, якби був реальним, нібито порушив би національну безпеку Сполучених Штатів, проникнувши в Лос-Аламоську національну лабораторію під час розробки Мангеттенського проєкту, і, отже, мав би важливе значення для Рад в розробка ядерної зброї.

Серед дослідників цієї теми є певний консенсус щодо того, що Персей ніколи не існував і насправді був твором радянської розвідки.

Бібліографія

Примітки

Див. також 
 Los Alamos National Laboratory History 
 Los Alamos National Laboratory: «The Project Y Spies: An Historical Perspective on a Perennial Threat» by Alan B. Carr 
Холодна війна
Мангеттенський проєкт
Учасники Мангеттенського проєкту
Радянський атомний проєкт
Радянські розвідники
Проєкт Венона
1940-ві в США